Cesare Nisi (1930) – pedagogista e docente italiano
 Francesco De Nisi (1968) – politico italiano
 Franco Nisi (1957-2016) – giornalista, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano
 Maximilian Nisi (1970) – attore italiano

Pagine correlate
 Nasi
 Nesi